Долины — многозначный термин:
 Долины — форма рельефа.

Россия 
 Долины — село в Уссурийском городском округе Приморского края.

Украина 
 Долины — село в Каменка-Бугском районе Львовской области (Стародобротворский сельский совет).
 Долины — село в Каменка-Бугском районе Львовской области (Селецкий сельский совет).